Онур Киврак — турецький футболіст, воротар клубу «Трабзонспор» та національної збірної Туреччини.

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» — турецьке підприємство, що здійснює будівництво і ремонт автошляхів в Україні.